Neale Donald Walsch fut présentateur de radio aux États-Unis avant de devenir conférencier et auteur de nombreux livres. 
Plaine-de-Walsch est une commune française, située dans le département de la Moselle et la région Lorraine.

Voir aussi 
 Welsch